Pułki ułanów noszące numer 13:

Wojska Polskiego:
 13 Pułk Ułanów (1831)
 13 Pułk Ułanów Wileńskich (1918-1939)

Armii obcych:
 13 Włodzimierski Pułk Ułanów (1701-1918) Armii Imperium Rosyjskiego
 13 Galicyjski Pułk Ułanów (1860-1918) Cesarskiej i Królewskiej Armii
 13 Królewski Pułk Ułanów (1 Hanowerski) (sformowany 19 grudnia 1803) Armii Cesarstwa Niemieckiego; garnizon: Hannover; przydział w 1914: X Korpus Armii Niemieckiej